Лоліта (роман) — книга Володимира Набокова.
 Лоліта (фільм, 1962) — екранізація роману Володимира Набокова 1962 року.
 Лоліта (фільм, 1997) — екранізація роману Володимира Набокова 1997 року.
 Лоліта — популярна японська субкультура, стиль і музичний напрямок.

Жіноче ім'я:
 Ананасова Лоліта Володимирівна
 Лоліта Давидович — канадська акторка.
 Мілявська Лоліта Марківна — російська співачка.